Tiantai steht für:

 Tiantai (Taizhou) (天台县), Kreis im Verwaltungsgebiet Taizhou, Provinz Zhejiang
 Tiantai zong, eine Schulrichtung des Buddhismus

Siehe auch:
 Tiantai Shan